Soul, een muziekstijl uit de jaren 1950
 Soul (computerspelserie), een reeks van vechtspellen ontwikkeld door Namco Bandai Games
 Soul (film), een computeranimatiefilm uit 2020